L'épreuve féminine de l'individuel 15 km de biathlon aux Jeux olympiques de 2014 a lieu le  au complexe de ski de fond et de biathlon Laura. L'épreuve est remportée par la Biélorusse Darya Domracheva devant la Suissesse Selina Gasparin et Nadezhda Skardino, également biélorusse.

Résultats 
L'épreuve commence à 18 heures (UTC+4).

Légende : C - Couché ; D - Debout

Notes et références 

Biathlon aux Jeux olympiques de 2014